World Cup 2015, Nongfu Spring World Cup 2015, var en lagtävling i snooker som spelades i Wuxi, Kina den 15–21 juni 2015. Senast den spelades var 2011 då Kina, med Ding Junhui och Liang Wenbo i laget, vann över Nordirland i finalen med 4–2.

Tävlingen bestod av 24 tvåmannalag och som arrangörsland deltog Kina med två lag. Lagen delades upp i fyra grupper om 6 lag och de två främsta i varje grupp gick vidare till kvartsfinalerna.

Världsmästare blev Kina B, Kinas andralag, som vann finalen mot Skottland med 4–1.

Format
Tävlingen är uppdelad i ett inledande grundspel som avgörs i grupper och ett slutspel som avgörs genom utslagsspel.

Grundspel
Alla lagen möter alla i respektive grupp i en match om 5 frames. Varje spelare möter det andra lagets spelare i ett frame, frame 1-2 och 4-5. I frame 3 spelas en dubbelmatch där varje lags spelare turas om att vara vid bordet.

Alla 5 frames spelas klart oavsett ställningen. Varje vunnet frame ger ett poäng och flest vunna frames/poäng sett över alla matcher i grundspelet avgör tabellplaceringarna (antal vunna/förlorade matcher har därmed ingen betydelse).

Skulle två lag hamna på samma poäng och det har betydelse för de två topplaceringarna avgörs placeringarna efter hur matchen lagen emellan slutade. Skulle fler än två lag hamna på samma poäng kommer placeringarna att avgöras genom en sudden death-omgång, en shoot-out där lagen och spelarna, efter slantsingling om turordningen, turas om att försöka sänka blå boll från dess prick. 

Om två eller fler lag på placeringarna 3–6 hamnar på samma poäng delar de på placering och prispengar.

Slutspel
I slutspelet tillkommer det ytterligare en dubbelmatch och man spelar bäst av 6 frames. Skulle ställningen vara oavgjord efter 6 frames kommer respektive lagkapten att utse en spelare som ska spela ett sjunde och avgörande frame.

Deltagare

Resultat
Alla tider i svensk standardtid (UTC+2).

Tider inom parentes är ungefärliga, matchen startar när föregående match på bordet är färdigspelad.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Grupp C

Matcher

Slutspel

Referenser

Externa länkar 
Nongfu Spring World Cup
Snooker.org

World Cup (snooker)
Snookersäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Kina
2015 i Kina